Oliver Ringleb (* 18. April 1967 in München) ist ein deutscher Pianist, Keyboarder (auch Jazzpiano) und Komponist.

Leben und Wirken 
Oliver Ringleb wuchs in München-Harlaching auf; sein Vater spielte (in einer Pop/-Rockband) Gitarre und Posaune. Zunächst erhielt er eine musikalische Früherziehung nach Carl Orff,  ab 1973 Unterricht auf der Blockflöte; auch wurde er Mitglied des Schulchors, mit dem er regelmäßige Auftritte absolvierte, u. a. im Münchner Herkulessaal. 1976 wechselte er auf die Heimorgel, deren Spiel er sich großteils als Autodidakt aneignete. Auf dem Münchner Theodolinden-Gymnasium gründete er mit einigen Mitschülern seine erste Schülerband, die „Waste Paper Baskets“. Mit dem Comic-Zeichner Christian Moser gründete er die Band „Jive at Five“. Von 1992 bis 1995 studierte Ringleb an der Neuen Jazzschool München Klavier, Gesang sowie Komposition und Arrangement.

1984 wurde Ringleb Keyboarder der Münchner Funk- & Soul-Band Supersonic; auch arbeitete er als Live- und Studiomusiker, unter anderem mit Robin Beck, Tom Pollitzer (Tower of Power), Karl Frierson (De Phazz), Mic Donet, Ron Williams und Eisi Gulp. Er komponierte die Musik zu zwei Filmen von Christian Moser und arrangierte für Donet. 1995 gründete er zusammen mit Stefan Köhl die Partyband „Soulkitchen“, die über 1000 Konzerte im In- und Ausland gab und acht Tonträger veröffentlichte. Weltweite Konzertreisen führten die Musiker nach China, Russland, Rumänien, Marokko, Belgien, Frankreich, Spanien, Holland, Italien, Österreich, Dänemark, Spanien, Ungarn und in die Schweiz. Weiter legte er drei Solo-Alben vor. 2017 erschien Piano Girl, ein Klavierheft speziell für Mädchen komponiert. 2020 erschien Piano Girl in einer neuen Auflage im renommierten Musikverlag Friedrich Hofmeister, Leipzig. 2021 veröffentlicht er zusammen mit dem Münchner Musikproduzenten & Komponisten Mathias Neuhauser das Album The Monday Tapes  unter dem Bandnamen Downtown in Hell. Am 24.02.2023 erschien die Single Daydream, die er gemeinsam mit dem Musikproduzenten Tom Huber und der Sängerin Juliana Hein für John Munich (alias John Jürgens) komponiert, getextet und mit dem John Munich Project produziert hat. 

Daneben war Ringleb als Klavierpädagoge an der Musikschule Ohrwurm und ab 2013 an einer eigenen Klavierschule, der Klavierseele tätig.

Diskografische Hinweise 
 1986: Die Ohrwurmscheibe (LP, nur bei drei Titeln)
 1994: Schmidbauers  Schmidbauers (Titel 7 & 11)
 2000: Soulkitchen Maxi CD
 2001: Soulkitchen Live & Unplugged
 2004: Mic Donet Stille Wasser
 2005: Soulkitchen Ain´t no Stoppin´ Us Now
 2005/2006: Soulkitchen 10th Anniversary
 2007: Claudia Koreck Fliagn (Titel 3) 
 2010: Soulkitchen Best Of
 2011: Places
 2012: Mic Donet Plenty of Love
 2013: Water Circus
 2016: Isar Beauty
 2018: Soulkitchen VIII
 2021: Downtown in hell The Monday Tapes
 2023: John Munich Daydream

Filmmusik 
 1985: Das letzte Boot (Christian Moser)
 1986: Das Tal der Mythen (Christian Moser)
 2004: Woher Kollege, wohin Kollege (Empfangshalle)

Weblinks 
 Offizielle Website
 Webseite der Band Soul Kitchen
 Eintrag bei Jazzindex.ch
 

Keyboarder
Jazz-Pianist
Filmkomponist
Komponist (Deutschland)
Arrangeur
Musiker (München)
Deutscher
Geboren 1967
Mann